Província de Bayan-Ölgii, divisió administrativa més a l'oest de Mongòlia 
 Biografies:
 Bayan ibn Saman (), cap xiïta de Kufa (Iraq)
 Bayan Kuli (? - 1358) kan nominal del kanat de Txagatai del 1348 al 1358
 Bayan Khan, kan de l'Horda Blava entre 1302 i 1309
 Ibn Abi-l-Bayan, metge egipci de religió jueva